Tamango (1958), een film uit 1958 van John Berry,
Tamango (2009), een album van Meindert Talma en een film van René Duursma uit 2009, naar een verhaal van Meindert Talma